

Miejscowości w Polsce 
 Jarząbkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Jarząbkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice